Суперкубок Аргентины 2012 () — 1-й розыгрыш Суперкубка Аргентины, в котором встречались чемпион страны Апертуры 2011 и обладатель Кубка Аргентины 2011/12 «Бока Хуниорс» и чемпион страны Клаусуры 2012 «Арсенал» из Саранди. Встреча состоялась 7 ноября 2012 года на нейтральном поле в Катамарке, на стадионе Бисентенарио.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Аргентины 2012 на сайте soccerway.com

2012
Матчи ФК «Бока Хуниорс»
Матчи ФК «Арсенал» Саранди
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2012 году
События 7 ноября
Ноябрь 2012 года